А́нна Ильина́: Ильина, Анна Ивановна (1913—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Ильина, Анна Дмитриевна (род. 1964) — российский и мексиканский учёный, биотехнолог.

Примечания